Гоґан або Хоґан () — прізвище ірландського походження (від ). Відомі носії:

Прізвище 
 Галк Гоган (; справжнє ім'я Террі Джин Боллеа );  1953) — реслер, актор і шоумен.
 Г. Т. Гоган (, повне ім'я Вілберт Гренвілл Теодор Гоган, мол., ; 1929—2004) — американський джазовий музикант.
 Джиммі Гоган (; 1882—1974) — англійський футболіст ірландського походження, що грав на позиції нападника.
 Ларрі Гоган (; 1956) — американський політик-республіканець, губернатор штату Меріленд (з 2015).
 Пол Гоґан ( 1939) — австралійський кіноактор, сценарист та продюсер.
 Сьюзан Гоґан (; 1951) — канадська театральна та кіноакторка.
 Філ Гоган (; 1960) — ірландський політик, давній член парламенту, міністр (2011—2014).

Ім'я 
 Гоган Ефрейм (; 1988) — англійський футболіст, півзахисник.

Інше 
 Гоган () — село у повіті Муреш в Румунії.

Ірландські прізвища